Epigrammi – epigrammi di papa Damaso I
 Epigrammi – epigrammi di Quinto Ennio
 Epigrammi – epigrammi di Marco Valerio Marziale
 Epigrammi – epigrammi di Platone
 Epigrammi – epigrammi di Callimaco